Софония — имя собственное.

Известные носители:

 Софония — один из двенадцати малых библейских пророков, написавший Книгу пророка Софонии.
 Софония (1799—1877) — епископ Русской православной церкви, первый архиепископ Туркестанский и Ташкентский (1871—1877).